Imper steht für:

 Imper (Harghita), ein Dorf im rumänischen Kreis Harghita

Imper ist der Familienname folgender Personen:

 David Imper (* 1979), Schweizer Theater- und Filmschauspieler